SOTU, sigle composé des quatre lettres S, O, T et U, peut faire référence à :
Sounds of the Universe : album du groupe Depeche Mode.
 SOTUS: The Series : série télévisée thaïlandaise

Sigle de 4 caractères